Кадетский корпус — памятник архитектуры и градостроительства во Владикавказе, Северная Осетия. Объект культурного наследия России регионального значения и культурного наследия Северной Осетии. Находится на проспекте Коста, д. 32—34.

До 1917 года Кадетский корпус был самым крупным зданием Владикавказа, по протяжённости фасада в 320 метров — одним из самых длинных зданий России того времени.

Кадетский корпус состоит из нескольких зданий, каждое из которых является отдельным архитектурным памятником:
 Главный корпус — литеры 1, 2, 3, 4;
 Административный корпус — литера 25;
 Водонапорная башня — литера 26.

Двухэтажный комплекс зданий для Владикавказского кадетского корпуса был построен на южной окраине Владикавказа при начале Военно-грузинской дороге в 1890-е годы по проекту инженера-архитектора Томашевского. На территории кадетского корпуса было построено несколько хозяйственных, учебных и жилых зданий для учащихся и преподавателей. Перед фасадом был обустроен плац для военной подготовки и спортивных упражнений.

Учебные и жилые помещения были рассчитаны на 500 учащихся. В начале 1900-х годов была произведена реконструкция всего комплекса зданий корпуса под руководством архитектора Томашевского.

В 1910 году на плацу Кадетского корпуса совершал показательные полёты один из первых авиаторов Артём Андроникович Кациян. 

В апреле 1914 года Кадетский корпус посетил князь Константин Константинович.
 
После Октябрьской революции в Кадетском корпусе находились:
 Народная гимназия имени Н. Буачидзе (осень 1918 года);
 Владикавказская инструкторская школа красных офицеров (декабрь 1918);
 Тульская пехотная школа;
 Владикавказская пехотная школа;
 1-ое Орджоникидзевское Краснознамённое пехотное училище;
 Кавказское Краснознамённое Суворовское офицерское училище (с сентября 1948 года);
 Владикавказское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза А. И. Ерёменко (с августа 1967 года).

В настоящее время здесь находится воинская часть.

Примечания

Литература 
 Цаллагов С. Ф. Владикавказ — летопись в камне: книга-фотоальбом. — Владикавказ: Дизайн-студия «Веста», 2008. — 136 с.
 Торчинов В. А. Владикавказ: краткий историко-краеведческий справочник. — Владикавказ: Северо-Осетинский научный центр, 1999. — С. 144. — ISBN 978-5-93000-005-0.
 Киреев Ф. С. Проспект Коста // По улицам Владикавказа. — Владикавказ: Респект, 2014. — С. 128—139. — ISBN 978-5-906066-18-4.
 Хубулова С. А. «Все пути, связывающие Закавказье с Северным Кавказом, проходят через Владикавказ…» Из истории Владикавказского кадетского корпуса. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 5. — С.39-43.

Ссылки 
 Экспертиза Комплекса Владикавказского Кадетского корпуса
 Из истории Владикавказского кадетского корпуса
 Владикавказский кадетский корпус

Достопримечательности Владикавказа
Кадетские корпуса Российской империи